Роза Люксембург — село в Сакмарском районе Оренбургской области в составе Светлого сельсовета.

География 
Находится на правом берегу реки Средняя Каргалка на расстоянии примерно 25 километров по прямой на запад-северо-запад от районного центра села Сакмара.

Население 

Постоянное население составляло 22 человек в 2002 году (казахи 36 %, таджики 27 %), 28 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Сакмарского района
Объекты, названные в честь Розы Люксембург